Een verkeersweg:
A89 (Duitsland), zie Bundesautobahn 89
A89 (Frankrijk)
A89 (Groot-Brittannië)